Záhumenice má více významů:

 Záhumenice – přírodní památka u obce Strání v okrese Uherské Hradiště
 Záhumenice (Kyjovská pahorkatina) – kopec (389 m n. m.) u Hostějova v okrese Uherské Hradiště
 Záhumenice (Nové Mesto nad Váhom) – část města Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

 Záhumenice (pozemek) – pásová nebo klínová plužina, což je typ zemědělského pozemku.
 Záhumenice (Vítkovská vrchovina) – kopec (314 m n. m.) nad osadou Mexiko u obce Vřesina v okrese Ostrava-město